Form har flere betydninger:

 Form (beholder) – beholder brugt til at støbe eller opbevare i.
 geometrisk form – matematik
 Form (overflade) – den tredimensionelle facon på et objekt (eksempelvis fodformet).
 Form (version) – en udgave eller version.
 Form (botanik) – forkortes til F
 Form (filosofi) – det, som giver de ideale ting deres konkrete tilstand
 Fysisk form – betegnelse for fysisk tilstand/kondition.

Se også
 Fase (stof) – kaldes også tilstandsform 
 Kata – forudbestemte bevægelser, oversættes populært til "form"